Boyke ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Boyke (* 1955), deutscher Maler, Bildhauer und Autor
 Rolf Boyke (* 1952), deutscher Comiczeichner